Мерани — волшебный крылатый конь в древней грузинской мифологии.

Также:
 «Мерани» — грузинский футбольный клуб из Тбилиси.
 «Мерани» — грузинский футбольный клуб из Мартвили.
  (род. 1989) — индонезийский футболист.
 Мерани (или Дому) (Merani language или Domu language)  — папуасский язык в Новой Гвинее.
 «Мерани-Олимпи» — название грузинского футбольного клуба «Металлург» из Рустави в 2002 году.
 «Алазани-Мерани» — название грузинского футбольного клуба «Алазани» из Гурджаани в 2002—2003 годах.

См. также 
 Мерания